Мейман:

Персоналии 
 Мейман, Анета — художник, поэт, психолог, журналист, автор и ведущая теле- и радиопередач.
 Мейман, Наум Натанович — советский математик, физик, диссидент.
 Китросская-Мейман, Инна Ильинична — активист отказнического движения, член группы отказников-раковых больных.

Другое 
 Мейман — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.

См. также 
 Майман